Coppa CEV 2008-2009 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa CEV 2008-2009 – torneo di pallavolo maschile